Вилуси — топоним.

 Босния и Герцеговина
 Вилуси (Баня-Лука) — село в общине Баня-Лука Республики Сербской.
 Вилуси (Градишка) — село в общине Градишка Республики Сербской.

 Черногория
 Вилуси (Черногория) — село в общине Никшич.